

Sigle 
 Institut national des télécommunications – istituto di istruzione superiore francese
 Isaac Newton Telescope – telescopio dell'Osservatorio del Roque de los Muchachos
 Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – ospedale milanese specializzato nella cura del cancro

Codici 
 INT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Smith Reynolds di Winston-Salem (Stati Uniti)
 int – codice ISO 639-3 della lingua intha

Informatica 
 .int – dominio di primo livello generico
 int – abbreviazione di numero intero, tipo di dato
 int – abbreviazione di interrupt, istruzione della CPU

Altro 
 INT – abbreviazione aeronautica di  Intersection – Intersezione o incrocio
 INT è un particolare tipo di attacco della rubinetteria delle bombole per subacquea